Ziegeleiteich (Wasserreservoir für Ziegelei) steht für
 den denkmalgeschützten Ziegeleiteich im sächsischen Wermsdorf, siehe Mahlis#Ziegeleiteich
 Ziegeleiteich (Aukrug), in Aukrug-Innien in Schleswig-Holstein
 Ziegeleiteich Querum, denkmalgeschützter Teich im niedersächsischen Querum

Siehe auch:
 Ziegelteich (Begriffsklärung)